

Patronyme 

 Frankie Negrón (né en 1977), un chanteur de salsa américain ;
 Taylor Negron (1957-2015), un acteur américain.

Toponyme 
Il existe plusieurs items géographiques dont le nom contient le terme Négron :
 Col du Négron, un col situé dans le département de la Drôme ;
 Nazelles-Négron, une commune localisée dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Négron, une ancienne commune située dans le département d'Indre-et-Loire ;
 Le Négron, une rivière tributaire de la Vienne et qui évolue au sein des départements de l'Indre-et-Loire et de la Vienne.

Voir aussi 
 (21577) Negron, un astéroïde situé dans la ceinture principale du Système solaire ;

Homonymie de toponyme